Florida může být:
 Florida – stát na jihovýchodě Spojených států amerických
 Florida City – město na Floridě
 Florida Township – několik správních oblastí v USA
 Florida (Colorado) – osada v Coloradu
 Florida (Indiana) – osada v Indianě
 Florida (Massachusetts) – městečko v Massachusetts
 Florida (Missouri) – osada v Missouri
 Florida (Montgomery County, New York) – městečko v New Yorku
 Florida (Orange County, New York) – vesnice v New Yorku
 Florida (Ohio) – vesnice v Ohiu
 Florida (Portoriko) – obec na Portoriku
 Florida (department) – department v Uruguayi
 Provincie Florida – provincie v Bolívii
 Florida (Chile) – město v Chile
 Florida (Kolumbie) – město v Kolumbii
 Florida (Kuba) – město na Kubě
 Florida (Uruguay) – město v Uruguayi
 USS Florida – různé lodě amerického námořnictva
 Florida Panthers – klub ledního hokeje hrající v NHL